«Обёрточный листо́к» — еженедельная литературная и промышленная газета, выходившая в Москве в 1860 году.

История 
Литературная и промышленная газета «Обёрточный листок» выходила в Москве в 1860 году еженедельно под редакцией М. Захарова.

Газета придерживалась консервативных позиций и была рассчитана, в первую очередь, на городское купечество и мещанство.

Печатала правительственные распоряжения, промышленное обозрение, внутреннее обозрение, беллетристику и «справочный листок». В последнем отделе велся календарь храмовых праздников в московских церквах, указатель достопримечательностей Москвы, указатель мод и торговых заведений, зрелищ и увеселений.

Редакция рассчитывала на использование газеты в рекламных целях. Регулярно помещая в газете торговый адрес-календарь, она предлагала владельцам торговых предприятий выписывать по нескольку экземпляров газеты и завертывать в неё товар, что и объясняет название газеты.

В 1861 году «Обёрточный листок» выпускался в качестве приложения к журналу «Век», затем газета выходила под названием «Московский курьер».

Ссылки 
 
 

Газеты Российской империи
Печатные издания, возникшие в 1860 году
Приложения к журналу «Век»